Molekulska formula -{C16H10O5}- se može odnositi na:

 Damnakantal
 Pseudobaptigenin